Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel de Toray Pan Pacific Open) van 2007 vond plaats van 29 januari tot en met 4 februari in het Japanse Tokio. Er werd gespeeld op tapijt.

De als eerste geplaatste Maria Sjarapova moest opgeven in de halve finale tegen Ana Ivanović als gevolg van een hamstring-blessure. Ivanović speelde haar derde WTA-finale tegen Martina Hingis en verloor met 4-6 2-6. Hingis schreef het toernooi daarmee voor de vijfde maal (en voor het eerst na haar rentree in het circuit) op haar naam. Ze won het toernooi eerder in 1997, 1999, 2000 en 2002. Ze liet met deze overwinning Lindsay Davenport, die het toernooi vier maal won, als recordhoudster achter zich.

Geplaatste speelsters

Tokio
Tokio 2007